Хосе Даниэль Хеми Варгас (, род. 11 сентября 1992) — боливийский шахматист, международный мастер.

Чемпион Боливии 2012, 2013, 2015 и 2016 гг.

В составе сборной Боливии участник шести шахматных олимпиад (2008—2018 гг.).

В 2009 г. представлял Боливию на юниорском чемпионате Южной Америки, в 2012 г. — на панамериканском юниорском чемпионате и юниорском чемпионате мира. В 2012, 2016 и 2018 гг. участвовал в чемпионатах Американского континента.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Х. Д. Хеми в базе Chessgames
 Личная карточка Х. Д. Хеми на сайте 365Chess

Шахматисты Боливии
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад